Verőce steht für:
 Verőce (Komitat Pest), eine ungarische Gemeinde im Komitat Pest
 ein Komitat zur Zeit des Königreichs Ungarn, siehe Komitat Virovititz
 den ungarischen Namen einer Stadt in Kroatien, siehe Virovitica